Ehses ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Ehses (1894–1964), deutscher Maler
 Stephan Ehses (1855–1926), deutscher katholischer Kirchenhistoriker